Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rameez Junaid e Philipp Marx che hanno battuto in finale Matwé Middelkoop e Melle Van Gemerden 5-7, 6-2, [10-6].

Teste di serie 

 Tomasz Bednarek /  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Björn Phau (primo turno)

 Frederico Gil /  Dick Norman (semifinali)
 Marco Crugnola /  Lamine Ouahab (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2008